Росайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем.

Площадь коммуны — 29,55 км², население — 4708 человек (2006) с тенденцией к росту: 4973 человека (2013), плотность населения — 168,3 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 4862 человека, в 2012 году — 4891 человек, а в 2013-м — 4973 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3082 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2399 были экономически активными, 683 — неактивными (показатель активности 77,8 %, в 1999 году — 74,3 %). Из 2399 активных трудоспособных жителей работали 2227 человек (1174 мужчины и 1053 женщины), 172 числились безработными (70 мужчин и 102 женщины). Среди 683 трудоспособных неактивных граждан 230 были учениками либо студентами, 286 — пенсионерами, а ещё 167 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки